Golac je laho:

 Golac, naselje v občini Hrepelje - Kozima
 Golac, nenaseljen otoček pri Kornatu
 Golac, nenaseljen otoček pri Molatu
 Golac, nenaseljen otoček pri Ugljanu